Eglise Saint-Just (Arbois)
 Eglise Saint-Just (Lyon)